Экстремум может означать:

 Экстремум — максимальное или минимальное значение функции на заданном множестве.
 Экстремумы на Земле — географические точки земного шара, имеющие отношение к географическим или метеорологическим рекордам.
 ОДС «Экстремум» — объединение добровольных спасателей.